Fas steht für:
 Fas (Römischer Kalender), Tagesbezeichnung im römischen Kalender
 Fès, alternative Schreibweise einer marokkanischen Stadt
 Fas-Rezeptor, Rezeptor auf der  Oberfläche von Zellen

Fas ist der Familienname folgender Personen:
 Rudolf Weber-Fas (1933–2014), deutscher Rechtswissenschaftler

FAS steht für:
 Fabbrica Automobili Standard, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Fachkraft für Arbeitssicherheit, auch Sifa (Sicherheitsfachkraft)
 Fahrerassistenzsystem, elektronische Zusatzeinrichtungen in Kraftfahrzeugen
 False Answer Supervision, Vortäuschung einer erfolgreich hergestellten Fernsprechverbindung
 Federation of American Scientists, eine US-amerikanische Forschervereinigung
 Feedback Arc Set, ein graphentheoretisches Entscheidungsproblem
 Fetales Alkoholsyndrom, eine vorgeburtliche Schädigung von Kindern durch mütterlichen Alkoholkonsum
 Fettalkoholsulfate, chemische Verbindungen, die als Tenside verwendet werden
 Fettsäure-Synthase (Fatty Acid Synthase), ein multifunktionales Enzym bei der Fettsäuresynthese
 Football Association of Singapore, der Fußballverband von Singapur
 Forces aériennes stratégiques, Frankreichs strategische Luftstreitkräfte
 Forschungsanstalt für Schifffahrt, Wasser- und Grundbau der DDR
 Frankfurter Allee Süd, ein Wohngebiet im Berliner Ortsteil Lichtenberg
 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
 Free Alongside Ship („frei längsseits Schiff“), eine internationale Handelsklausel, siehe Incoterms
 Fremdsprachen-Akzent-Syndrom, eine neurologische Störung
 Fundação Amazonas Sustentável, eine Organisation zum Schutz des Amazonasgebietes

fas steht für:
 Persische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Fass (Begriffsklärung)
 Faas

Abkürzung